Le terme serpent faux-corail s'applique à un groupe étendu de serpents. Il est attribué à la majorité des espèces de serpents américains ressemblants plus ou moins aux serpents corail.

Description 
Les serpents faux-corail sont connus pour leur ressemblance avec les serpents corail. Ils sont souvent fortement colorés d'anneaux variant entre le noir, le rouge et le jaune. Les motifs peuvent varier d'une espèce à l'autre prenant parfois les coloris et motifs d'un serpent corail existant.  

Leurs couleurs semblables à celles des serpents corail est une stratégie de défense en semblant dangereux aux yeux des potentiels prédateurs.

Alimentation 
Ils se nourrissent principalement de petits animaux terrestres et aquatiques tels que de petits mammifères, des amphibiens, des lézards voir pour certains des poissons. Il tue sa proie avec une constriction ou avec des crochets dans la partie postérieure de son maxillaire selon les espèces.

Genres et espèces 
Il existe une grande quantité de genre appelés serpent faux-corail. En voici une liste non exhaustive :

 Genre Atractus (exemple Atractus badius)
 Genre Anilius (exemple Anilius scytale)
 Genre Erythrolamprus (exemple Erythrolamprus aesculapii)
 Genre Oxyrhopus (exemple Oxyrhopus melanogenys)

Mimétisme 

Il existe de nombreuses espèces ressemblant parfois trait pour trait à une espèce de serpent corail. Pour exemple le Oxyrhopus melanogenys imitant à la perfection micrurus hemprichii.

Leur couleurs semblables à celles des serpents corail est une stratégie de défense en semblant dangereux aux yeux des potentiels prédateurs.

Venin 
Malgré leur nom, les serpents faux-corail peuvent être venimeux. En effet il existe 2 type de dentitions chez ces espèces :

 Aglyphe : ne possède pas de crochet à venin ni d'appareil venimeux.
 Opisthoglyphe : possède dans la partie postérieure de son maxillaire un ou plusieurs crochets à venin .Certains sont donc venimeux avec des risques d’envenimation faible en raison de cette position en fond de la gueule

Publications originales 
 Fausto Starace, 1998 : Guide des serpents et amphisbènes de Guyane
 Dieter Schmidt, 2007 : Le faux-corail. Lampropeltis Triangulum

Notes et références 

Serpent